Человек меняет кожу:

 «Человек меняет кожу» — роман Бруно Ясенского.
 «Человек меняет кожу» (1959) — фильм по мотивам романа.
 «Человек меняет кожу» (1979) — фильм по мотивам романа.